

Geografia

Estonia
Pirita – distretto di Tallinn
Pirita – fiume

Moldavia
Pîrîta – comune nel distretto di Dubăsari

Altro
BC Pirita – vecchio nome della Tallinna Kalev, società cestistica estone
Centro velico di Pirita – complesso sportivo di Tallinn